Південне Сулавесі (, також скорочено Sulsel) — провінція в Індонезії, на острові Сулавесі.

Населення — 8 034 776 осіб (2010 рік). Адміністративний центр — місто Макасар.

2004 року провінція розділилася, в окрему провінцію виділилось Західне Сулавесі.

Адміністративний устрій 
Провінція ділиться на 21 округу і 3 муніципалітети:

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка